Генрих Рубенович Маркарян (; , Ленинакан — , Ереван) — советский и армянский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1967).

Биография 
Выпускник режиссёрского факультета Ереванского театрального института (1951, мастерская Л. Калантара).

В 1950—1954 годах — на комсомольской работе. Член КПСС с 1951 года.

С 1955 года — режиссёр киностудии «Арменфильм». Создал ряд художественных и документальных фильмов.

С 1972 года выступал на армянском телевидении.

Более 30 лет руководил школой-студией киноактёра при «Арменфильме».

Избранная фильмография 
 1957 — Егише Чаренц (документальный)
 1958 — Поколение отважных (документальный)
 1958 — Последнее прощание — автор сценария, режиссёр, (документальный)
 1960 — Парни музкоманды (совм. с Генрихом Маляном)
 1963 — Четверо в одной шкуре
 1964 — Попранный обет (новелла в киноальманахе «Мсье Жак и другие»)
 1968 — Беглецы (к/м) — автор сценария, режиссёр
 1968 — Жара — автор сценария, режиссёр
 1968 — Масленица — автор сценария, режиссёр
 1969 — Клоун (к/м) — автор сценария, режиссёр
 1974 — Твёрдая порода (совм. с А. Мкртчяном)
 1977 — Председатель ревкома
 1979 — Голубой лев — соавт. сценария, , режиссёр
 1984 — Земля и золото (совм. с А. Манаряном)
 1987 — Аптека на перекрёстке

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог
 ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Арменфильм
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры Армении